Давид Винкбонс (; крещён 13 августа 1576, Мехелен, Южные Нидерланды — 1632, Амстердам) — голландский живописец Золотого века.

Биография 

Около 1580 года его семья переехала в Антверпен, а затем в 1585 году, после испанской оккупации, — в Мидделбург. В 1602 году Д. Винкбонс женился на Агнете ван Лун, дочери нотариуса, с которой имел по крайней мере десять детей. Одним из них был картограф  Йоханнес Вингбонс.

Учился у своего отца Филиппа, художника-акварелиста.

Среди его учеников были Клас Янсон Висхер, Гиллис Клас де Хондекутер и, вероятно, Эсайас ван де Велде. Оказал влияние на творчество Хендрика Аверкампа.

Творчество 
Д. Винкбонс был одним из самых плодовитых и популярных художников и полиграфистов Нидерландов. Сам он находился под влиянием Питера Брейгеля Старшего.

Д. Винкбонс, наряду с Хансом Болом и Рулантом Савереем, сыграл важную роль в развитии жанровой живописи в северных Нидерландах.

Писал картины небольших размеров на темы библейской истории и бытовые — свадьбы, крестьянские праздники, а также пейзажи. Лучшие из его произведений:
 «Лотерея при огневом освещении перед фасадом убежища стариков в Амстердаме» (находится в Амстердаме);
 «Раздача хлеба при монастырских дверях» (находится в Берлине) — неоднократно повторяющийся сюжет; 
 «Иисус Христос, идущий на Голгофу».

В его пейзажах изображаются обычно библейские сцены: «Бегство в Египет», «Авраам изгоняет Агарь» и тому подобное. Создавал клеевыми красками миниатюрные изображения птиц, рыб и прочее. 

В Санкт-Петербургском Эрмитаже есть два его произведения: «Лес» и «Проповедь Христа на Генисаретском озере» (миниатюрная работа).

Примечания

Ссылки 
 
 David Vinckboons

Художники золотого века Голландии
Фламандские живописцы Возрождения
Художники-пейзажисты Нидерландов
Художники-жанристы Нидерландов
Художники религиозного жанра